Schlatten ist der Name:

 Schlatten (Gemeinde Sankt Jakob), Ortschaft und Katastralgemeinde der Marktgemeinde Sankt Jakob im Rosental in Kärnten
 Schlatten (Gemeinde Ruprechtshofen), Ortschaft der Marktgemeinde Ruprechtshofen in Niederösterreich
 Schlatten (Gemeinde Bromberg), Ortschaft und Katastralgemeinde der Gemeinde Bromberg, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich